Attack puede referirse a:

Música 
 ATTACK (2006), álbum de AAA.
 Attack!! (2002), álbum de Yngwie Malmsteen.
 «Attack» (1982), canción de The Exploited.
 «Attack» (2005), canción de 30 Seconds to Mars.
 «Attack» (2005), canción de System of a Down.
 «Attack!» (n/d), canción de The Toys.

Variante
 Attack Attack! (2005-act.), banda estadounidense.
 Attack Attack! (2010), álbum de Attack Attack!
 Attack! Attack! (2006-act.), banda (de rock alternativo) británica.
 Attack Attack! (2008), álbum de Attack! Attack!

Cine 
 Attack (1956), película de Robert Aldrich.